Francesc Castelló i Aleu (Alacant, 1914 - Lleida, 1936), enginyer català executat durant la Guerra Civil per la seua militància catòlica
 Francesc Castelló (catedràtic) (), professor universitari, rector de la Universitat de Barcelona